Жо́стовская ро́спись — русский народный художественный промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов, существующий с 1825 года в деревне Жостово Мытищинского района Московской области.

Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет.

История росписи 
Жостовская подносная роспись появилась в подмосковном посёлке Жостово в 19 веке на основе традиционной Тагильской лаковой подносной росписи (XVIII век). История Жостово и жостовского промысла восходит к началу 19-го века, когда князья Демидовы с Урала занесли основы жестяного промысла в несколько подмосковных сёл и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) — Жостово, Осташково, Хлебникове, Троицком и других, где впоследствии возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий по жести и из папье-маше. Традиции этой росписи зародились в Жостово и окрестных селениях также на основе более ранней федоскинской миниатюры, являющейся видом русской лаковой живописи. Так же как федоскинская, жостовская роспись выполняется масляными красками в несколько слоёв, первым из которых является замалёвок. Сходными являются и другие используемые материалы: лак, металлический порошок, сусальное золото или поталь, перламутр. Вначале общими были и сюжеты. В отличие от более тонкой и изящной Тагильской росписи, Жостовская была ориентирована на более широкий круг потребителя, поэтому на жостовских подносах сюжеты обычно изображались более пышно и броско.

В 1922 году в деревне Новосельцево возникла «Новосельцевская трудовая артель» по выпуску железных лакированных подносов; в 1924 году в деревне организовались «Жостовская трудовая артель» и «Спецкустарь»; в 1925 году — «Лакировщик» и одновременно в селе Троицкое — артель «Свой труд» по росписи подносов. Все они были объединены в 1928 году в специализированную артель «Металлоподнос» в деревне.

1920—1930-е годы были нелёгкими в истории Жостово. Общие для советского искусства тенденции прямолинейного утверждения современности и реализма приводили к тому, что ведавшие народными промыслами организации пытались изменить традиционное направление их развития и внедряли в жостовскую живопись образцы орнаментальных и тематических композиций, созданные художниками-профессионалами без учёта специфики местного искусства и несущие черты станковизма и натурализма. Ведущие художники понимали чужеродность подобных новаций самой сущности народного творчества, сумели противостоять им и направить новые идеи на углубление традиционного мастерства.

В 1960-е годы начался новый этап в истории Жостово, продолжающийся и сейчас. Художественная роспись подносов обретала всё больший авторитет и популярность благодаря не только массовым изделиям, но и уникальными произведениям ведущих мастеров, все чаще привлекавшим внимание на многочисленных выставках в стране и за рубежом. За свою историю жостовские подносы из бытового предмета стали самостоятельными декоративными панно, а ремесло, служившее некогда подспорьем к земледелию, обрело статус уникального вида русского народного искусства. Сегодня декоративная роспись находится на подъёме. Это не означает, что в жизни промысла нет сложностей и проблем. Они существуют во всех сферах нашей культуры, которой приходится противостоять современной коммерциализации. Жостово подражают, пытаются подделываться под стиль и даже авторские манеры художников. Однако коллектив, постоянно работающий в промысле, обладает высочайшим профессионализмом, достигнутым многолетним упорным трудом и творческими поисками, совершенствованием мастерства и постоянной ориентацией на лучшие образцы из наследия старых мастеров. К этому надо добавить изучение истории искусства, классического натюрморта и разных видов русского прикладного и народного искусства, пополняющих «творческую копилку» мастеров.

Особенности жостовской росписи 

В искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной кистевой росписью на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над несколькими подносами.

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение.

По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и другие.

Ведущие художники жостовского промысла — В. И. Летков, А. И. Лезнов, И. С. Леонтьев, Д. С. Кледов, Н. П. Антипов, Е. П. Лапшин.

См. также 
 Жостово (деревня)
 Жостовская фабрика декоративной росписи
 Тагильская роспись
 Петриковская роспись

Литература 
 
 Попова О. С., Каплан Н. И. «Русские художественные промыслы». — Москва: «Знание», 1984.
 Бардина Р. А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры». — Москва: «Высшая школа», 1977.
 Орловский Э. И. «Изделия народных художественных промыслов». — Ленинград: «Лениздат», 1974.
 Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. — Москва: «Советская энциклопедия», 1970—1978.

Ссылки 

 Официальный сайт ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи». // zhostovo.ru
 Художественная мастерская династии Беляевы — Гончаровы с 1830 года. // zhostovo.com
 Художественная мастерская династии Беляевы — Гончаровы с 1830 года. Жостовские подносы. // zhostovo.com

Русские народные промыслы
Лаковое искусство
Виды декоративно-прикладного искусства по алфавиту
Культура Московской области
Народная живопись
Народные промыслы Московской области